Melendez ou Meléndez est un patronyme porté notamment par :

 Bill Meléndez (1916-2008), producteur, acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Fernanda Paz Hidalgo Meléndez (1998-), gardienne internationale chilienne de rink hockey ;
 Flor Meléndez (1947-), joueur et entraîneur de basket-ball portoricain ;
 Gilbert Melendez (1982-), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Ginés Meléndez (1950-), joueur de football espagnol ;
 John Melendez (1965-), acteur et scénariste américain ;
 José Meléndez (1993-), athlète vénézuélien, spécialiste du 400 mètres ;
 Joyce Meléndez, (1970-) athlète portoricaine, spécialiste du 100 mètres haies ;
 Juan Melendez (1951-), condamné à mort américain ;
 Julio Meléndez (1942-), footballeur péruvien ;
 Luis Meléndez (1716-1780), peintre espagnol ;
 Miguel Jacinto Meléndez (1679-1734), peintre espagnol ;
 Paula Quintana Meléndez (1965-2023), sociologue et femme politique chilienne ;
 René Meléndez (1928-2002), joueur de football chilien ;
 Rodrigo Meléndez (1977-), joueur de football professionnel chilien ;
 Urbia Meléndez (1972-), taekwondoïste cubaine.